Жоаким Рифе Климент (; род. 4 февраля 1941, Барселона) — испанский футболист, капитан испанского клуба «Барселона». Выступал за сборную Испании.

Начинал нападающим, но из-за нехватки игроков в обороне, в начале своей профессиональной карьеры переквалифицировался в защитника.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

В качестве игрока 
  Барселона
 Чемпион Испании (1): 1973/74
 Обладатель Кубка Испании (2): 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (2''): 1965/66, 1971

 В качестве тренера 
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1'''): 1978/79

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Леванте»